Évariste est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Évariste est un prénom masculin. On rencontre les variantes masculine Evaristo et féminine Évaristine.

Saints chrétiens 
 Évariste (fin du  après Jésus-Christ) est traditionnellement considéré comme étant le cinquième évêque de Rome ; fêté le 27 octobre.
 Évariste, martyrisé en Crète au , fêté le 23 décembre.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Évariste de Parny (1753–1814), poète français.
 Évariste Galois (1811–1832), mathématicien français, mort en duel à 20 ans.
 Évariste Huc (1813–1860), religieux français.
 Évariste-Vital Luminais (1821–1896), peintre français.
 Évariste Carpentier (1845–1922), peintre belge.
 Évariste Mertens (1846–1907), architecte paysagiste suisse.
 Évariste Poitevin, dit Goulebenéze, (1877–1952), écrivain, barde, poète et chansonnier charentais.
 Évariste Sanchez-Palencia (né en 1941), membre de l'Académie française des Sciences depuis 2001.
 Évariste Ngoyagoye (né en 1942), archevêque de Bujumbura de 1997 à 2018.
 Évariste, de son vrai nom Joël Sternheimer, né en 1943, chanteur et chercheur indépendant dont le nom est inspiré du mathématicien Évariste Galois.
 Évariste Ndayishimiye (né en 1968), président de la République burundaise depuis 2020.
 Évariste Onana (né en 1979), footballeur franco-camerounais.

Divers 
 Évariste, le deuxième livre de François-Henri Désérable, paru le 
 Évariste Gamelin, principal protagoniste du roman Les dieux ont soif, d'Anatole France

Notes et références